Marcellus kan syfta på:

 Marcellus (fiktiv person) – en fiktiv alkemist skapad av Angie Sage

Geografi
 Marcellus, Lot-et-Garonne – en kommun i departementet Lot-et-Garonne
 Marcellus, Michigan – en ort (village) i Cass County

Personer
 Marcellus (42–23 f.Kr.), romersk militär
 Marcellus I (300-talet), en påve
 Marcellus II (1501–1555), en påve
 Marcellus av Ancyra (300-talet), en biskop av Ancyra i Galatien
 Marcellus (perfekt av Juden) (000-talet), romersk perfekt av Juden
 Marcellus Emants (1848–1923), en nederländsk författare
 Marcellus Stearns (1839–1891), en amerikansk republikansk politiker

Se även
 Marcus Claudius Marcellus (olika betydelser) – flera personer